Foya kan syfta på följande platser:

Liberia 

 Foya (flygplats), Lofa County, 
 Foya (distrikt),Lofa County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar